Kyriákos Papadópoulos (en ), né le  à Kateríni, est un footballeur international grec qui évolue au poste de défenseur central au Atromitos Athènes.

Biographie

Olympiakos

Schalke 04 
Le , Kyriákos Papadópoulos prolonge son contrat de 4 années supplémentaires avec Schalke 04 le liant au club jusqu'en .

En été 2014, il s'engage pour un prêt d'un an au Bayer Leverkusen.

Prêt au Bayer Leverkusen

Équipe de Grèce 
Kyriákos Papadópoulos fréquente toutes les sélections grecques de jeunes depuis les moins de 17 ans et est actuellement international grec.
Le , il débute en équipe nationale de Grèce et inscrit un but.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Olympiakos
 Superleague Elláda
 Champion (2) : 2008 et 2009.
 Vice-champion (1) : 2010.

 Schalke 04
 Coupe d'Allemagne
 Vainqueur (1) : 2011.
 Supercoupe d'Allemagne
 Vainqueur (1) : 2011.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international grec
Joueur de l'Olympiakos
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du RB Leipzig
Joueur du Hambourg SV
Joueur du Lokomotiva Zagreb
Joueur de l'Atromitos FC
Naissance en février 1992
Naissance à Kateríni